

Sigle 
 Run-length encoding – algoritmo di compressione dei dati

Altro 
 RLE – targa automobilistica di Leżajsk (Polonia)